EL nombre Juan Martín puede referirse a:

 Juan Martín Ramos (1709-1789), compositor y maestro de capilla español.
 Juan Martín "El Cabogatero" (1810-1880), cantaor español.
 Juan Martín (1948-), guitarrista español.
 Juan Martín Cermeño (1700-1773), arquitecto, ingeniero militar y Teniente General español.
 Juan Martín Díez "el Empecinado" (1775-1825), militar español.
 Juan Martín el Empecinado (1873), novena novela de la primera serie de los Episodios Nacionales de Benito Pérez Galdós.
 Juan A. Martín, marino argentino.
 Juan Martin Diaz, jugador profesional argentino de Pádel.
 Juan Martín Diaz, cantautor y compositor de folklore argentino

Además, es el nombre de varias ciudades y divisiones administrativas:

 Juan Martín (Luquillo), Puerto Rico.
 Juan Martín (Yabucoa), Puerto Rico.
 Río Juan Martín .